Khunrath ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Khunrath (um 1555–1613), deutscher Kaufmann, Alchemist, Münzprüfer, Mediziner, Autor, Herausgeber und Übersetzer
 Heinrich Khunrath (um 1560–1605), deutscher Arzt, Alchemist und Kabbalist

Siehe auch:
 Kunrath